

Aziende 
 Automobilfabrik Behr – azienda tedesca
 Behr AG – azienda tedesca
 Behr Bircher Cellpack BBC – azienda svizzera
 Behr GmbH & Co. KG – azienda tedesca a Stuttgart-Feuerbach

Persone 
 Bill Behr. propr. William Leon Behr (1919-1997) – cestista statunitense
 Carl Behr (1874-1943) – oftalmologo e docente universitario tedesco
 Dominik Behr (1981) – schermidore tedesco
 Franz Behr (1837-1898) – compositore tedesco
 Ira Steven Behr (1953) – produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
 Jason Behr (1973) – attore statunitense
 John Behr (1966) – sacerdote e teologo britannico di fede ortodossa
 Matthias Behr (1955) – ex schermidore tedesco
 Noam Behr (1975) – ex tennista israeliano
 Pamela Behr (1956) – ex sciatrice alpina tedesca, specialista dello slalom speciale
 Reinhold Behr (1948) – ex schermidore tedesco
 Therese Behr, cognome coniugale Schnabel (1876-1959) – contralto tedesco
 Victor De Behr (...-fl. XX secolo) – pallanuotista belga

Altro 
 Behr – nome di famiglia tedesco
 Behr – famiglia olandese
 Ghiacciaio Behr – ghiacciaio sulla costa di Borchgrevink, in Antartide
 Sindrome di Behr – sindrome dal nome di Carl Behr

Pagine correlate 
 Ber
 Beer